Savanne Sports Club é um clube de futebol da Maurícia. Disputou a primeira divisão pela última vez em 2012–13.

Clubes de futebol da Maurícia